

Aziende 
 Hummer – marchio storico di veicoli fuoristrada e SUV statunitensi

Geografia 
 Monte Hummer – vetta nel Forrestal Range dei Monti Pensacola, Antartide

Musica 
 The Hummer – album in studio del cantautore canadese Devin Townsend

Persone 
 Ian Hummer – cestista statunitense con cittadinanza azera
 John Hummer – ex cestista statunitense
 Julia Hummer – attrice cinematografica e cantautrice tedesca